Hozsianna, hozsanna vagy hozsánna, a zsidó és keresztény liturgiában használt kifejezés
 Hozsanna, katolikus énekeskönyv